

Geografia

Barbados
 Brereton – villaggio delle Barbados nella parrocchia di Saint Philip

Inghilterra
 Brereton – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nel Cheshire
 Brereton – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nello Staffordshire

Stati Uniti d'America
 Brereton – area non incorporata nella Contea di Fulton, Illinois, Stati Uniti d'America

Persone
 Ben Brereton – calciatore inglese
 John Gilbert Brereton Wright – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Kevin Brereton, noto come K-os – rapper e cantante canadese
 Lewis Brereton – aviatore e generale statunitense